Westhof steht für:
 Westhof (Zingst), Wohnplatz von Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Hinrich Westhof (?–1415), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Siehe auch
 Westhofen (Begriffsklärung)
 Westhoff
 Woesthoff
 Wüsthof
 Wüsthoff